Virujen u te – traccia dell'album Pogled ispod obrva di Severina Vučković del 2001
 Virujen u te [najbolje uživo!] - album di Severina Vučković del 2002